Termin NO sintaza ima više značenja.

 Azot-monoksid sintaza
 Azot-monoksid sintaza (NAD(P)H-zavisna)